Dietmar Drabek (* 30. Juni 1965 in Steyr) ist ein ehemaliger österreichischer Fußballschiedsrichter. Er ist Mitglied des Oberösterreichischen Fußballverbandes und gehört der Schiedsrichtergruppe Steyr an. Drabek war von 1997 bis 2006 international als FIFA-Schiedsrichter eingestuft. Seit 2011 ist er als Referent für Schiedsrichter-Entwicklung und Leiter des Talentekaders im oberösterreichischen Schiedsrichterkollegium tätig.

Leben 

Dietmar Drabek wurde die Berufung zum Schiedsrichter schon in die Wiege gelegt. Schon sein Vater Paul Drabek war ein bekannter Unparteiischer, dessen Karriere bereits als 17-Jähriger begann und der nach eigenen Angaben rund 3700 Spiele, darunter 84 Spiele der höchsten Spielklasse (Bundesliga bzw. deren Vorgänger Nationalliga) leitete.

Im Alter von neun Jahren begann Dietmar Drabek beim Nachwuchs des damaligen Zweitligisten SK Vorwärts Steyr Fußball zu spielen. Dass er Talent besaß, wird durch die Einberufungen in die oberösterreichische Schülerauswahl belegt. Da er dennoch keine Möglichkeit sah, später den Sprung in den Profifußball zu schaffen, entschied Drabek sehr früh, sich der Schiedsrichterei zuzuwenden und legte bereits im Alter von 17 Jahren die Schiedsrichterprüfung ab.

Nachdem sich Dietmar Drabek aufgrund seiner Jugend zuerst in den oberösterreichischen Unterklassen abmühen musste, ging es später sehr schnell die Karriereleiter empor. Ab 1992 durfte er Spiele in der oberösterreichischen Landesliga leiten, die zu dieser Zeit die dritthöchste Leistungsstufe darstellte. Nur zwei Jahre darauf konnte sich der gelernte Einzelhandelskaufmann für die zweithöchste Leistungsstufe, die damals den Namen Nationalliga trug, qualifizieren. Dafür musste er in der Saison 1993/94 nicht weniger als fünf Qualifikationsspiele in der Nationalliga bestreiten – das erste am 21. August 1993 mit der Begegnung zwischen dem DSV Leoben und dem Favoritner AC (0:0) –, um per 1. Juli 1994 in den Kader der Bundesligaschiedsrichter aufgenommen zu werden. Sein erstes „offizielles“ Spiel in der Nationalliga leitete Drabek am 13. August 1994 im Aufeinandertreffen zwischen dem FC Puch und dem SV Stockerau (1:1).

Aufgrund seiner guten Leistungen wurde er nur ein weiteres Jahr später aufgestuft und kam ab dort in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz. Seine erste Spielleitung hatte Drabek am 1. April 1995 im Aufeinandertreffen des SK Sturm Graz mit dem FC Admira Wacker Mödling (2:2).

Ein weiterer Karrieresprung gelang Drabek 1997, als er mit dem FIFA-Abzeichen ausgezeichnet und für internationale Spiele herangezogen wurde. Insgesamt durfte Drabek 40 internationale Spiele leiten. Unter Berücksichtigung der Einsätze als Schiedsrichterassistent und als Vierter Offizieller kann Drabek auf 67 Auslandseinsätze in 39 verschiedenen Ländern Europas verweisen. Dabei befand er sich nach eigenen Angaben rund 405 Stunden im Flugzeug und legte 203.700 Flugkilometer auf dem europäischen Kontinent zurück.

Ein negatives Ereignis begleitete Drabeks Schiedsrichterkarriere. Am 5. Mai 2005 musste er das Spiel FK Austria Wien gegen Grazer AK in der 80. Minute abbrechen, nachdem Anhänger von Austria Wien aus Protest gegen die schlechte Leistung ihrer Mannschaft auf das Spielfeld eindrangen. Nachdem die Sicherheitskräfte auch nach einer Wartezeit die Situation nicht unter Kontrolle bringen konnten, war der Abbruch nicht zu vermeiden. Das Spiel wurde am 9. Mai 2005 mit 3:0 für die Grazer strafverifiziert. Bundesligavorstand Georg Pangl lobte in diesem Zusammenhang das umsichtige Verhalten von Drabek.

Spielleitungen in der Österreichischen Bundesliga 

Stand: 14. Jänner 2016

Spielleitungen in der Österreichischen Ersten Liga 

Stand: 14. Jänner 2016

Einsätze im ÖFB-Cup 

Stand: 14. Jänner 2016

Internationale Einsätze

Internationale Spiele als Schiedsrichter 

Mangels verfügbarer Unterlagen kann hier nur eine Auswahl der von Dietmar Drabek geleiteten Spiele aufgelistet werden.

Stand: 14. Jänner 2016

Spielleitungen in der Schweizer Super League 

Stand: 14. Jänner 2016

Spielleitungen in der tschechischen Fotbalová národní liga 

Stand: 14. Jänner 2016

Weblinks 

 Weltfussball.at: Profil Dietmar Drabek (abgerufen am 14. Jänner 2016)
 Transfermarkt.at: Leistungsdaten Dietmar Drabek (abgerufen am 14. Jänner 2016)
 Football-Lineups.com: Dietmar Drabek (abgerufen am 14. Jänner 2016)
 Worldreferee.com: Dietmar Drabek (abgerufen am 14. Jänner 2016)
 Interview von Ulrike Griessl in Oberösterreichische Nachrichten vom 24. Juni 2010: Schiedsrichter: Die Buhmänner auf dem Fußballfeld (abgerufen am 14. Jänner 2016)

Einzelnachweise 

Fußballfunktionär (Österreich)
FIFA-Schiedsrichter (Österreich)
Sportler (Steyr)
Österreicher
Geboren 1965
Mann